В одиночному розряді тенісного турніру Gaz de France Stars 2006, який проходив в рамках Туру WTA 2006, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Каю Канепі 6-3, 3-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Кім Клейстерс (переможниця)
 Франческа Ск'явоне (чвертьфінал)
 Ана Іванович (чвертьфінал)
 Анна-Лена Гренефельд (1-ше коло)

 Ай Суґіяма (1-ше коло)
 В Звонарьова (півфінал)
 Саманта Стосур (2-ге коло)
 Мара Сантанджело (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Gaz de France Stars